Bataille d'Amiens ou siège d'Amiens peut désigner :
 bataille d'Amiens, qui eut lieu le  pendant la guerre de Cent Ans ; partisans et adversaires de Charles le Mauvais s'y affrontèrent ; 
 siège d’Amiens, qui eu lien en mars-avril 1471 par les troupes de Charles le Téméraire ; 
 siège d’Amiens, pendant lequel, du  au , les troupes espagnoles et celles d' prirent tour à tour la ville ;
 bataille d'Amiens, qui eut lieu le , lors de la guerre franco-allemande de 1870 ;
 bataille d'Amiens, qui eut lieu du  au  lors de la Première Guerre mondiale ;
 bataille d'Amiens, qui eut lieu du  au , pendant la bataille de France de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Amiens
 Histoire d'Amiens

Histoire d'Amiens